Miejscowości w USA:
 Wilbraham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Wilbraham – jednostka osanicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden

Gminy w USA:
 Wilbraham (ang. Wilbraham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden